Kolig ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kolig (1886–1950), österreichischer Maler
 Cornelius Kolig (1942–2022), österreichischer Maler, Bildhauer und Objektkünstler